Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2012 vond plaats van 14 tot en met 20 mei 2012 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 69e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rome 2012. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Aan het toernooi namen zeventien speelsters uit de top 20 deel. De als eerste geplaatste Viktoryja Azarenka meldde zich voor haar derderondepartij af, wegens een schouderblessure. Titelverdedigster Maria Sjarapova was het tweede reekshoofd. Zonder setverlies bereikte zij de finale, na winst op onder meer Venus Williams en Angelique Kerber. Sjarapova's tegenstandster in de finale, de als achtste geplaatste Li Na, had eveneens geen set ingeleverd, en (door forfait van Serena Williams) geen halve finale hoeven spelen. Beide dames waren sterk aan elkaar gewaagd, en na 4–6 6–4 was een derde set nodig. Het matchpoint dat de Chinese op Sjarapova's opslagbeurt (5–6) kreeg, kon ze niet benutten. Bij een stand van 6–6 was de regen dermate hevig geworden dat de partij moest worden gestaakt. Toen na twee uur regenpauze de strijd werd hervat, bood zelfs de tiebreak aan beide speelsters wisselende kansen, tot de Russische uiteindelijk met 7–5 haar titel kon prolongeren. Hiermee bracht ze voor de tweede maal het toernooi van Rome op haar naam. Het was haar 26e WTA-titel, de tweede van dit jaar. De Belgische Yanina Wickmayer kwam niet voorbij de eerste ronde.

Dubbelspel – Titelhoudsters waren Peng Shuai en Zheng Jie, maar zij hadden met andere partners ingeschreven. Peng had evenwel een blessure aan een hand, en meldde zich al voor de eersterondepartij af. Zheng speelde samen met Hsieh Su-wei – zij verloren in de eerste ronde. Eerste reekshoofd was het team Liezel Huber / Lisa Raymond – zij bereikten de halve finale, waar ze het hoofd moesten buigen voor de latere winnaressen. Het als derde geplaatste Italiaanse duo Sara Errani / Roberta Vinci won het toernooi. Ze versloegen in de finale – net als een week eerder in Madrid – het ongeplaatste Russische koppel Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina, maar nu in twee sets. Het was de tiende gezamenlijke WTA-titel voor Errani/Vinci, de vijfde van dit jaar.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
 Toernooischema WTA

Rome 2012
Rome